Gelindo Bordin, maratoneta olimpionico nel 1988
Lauro Bordin, ciclista
Massimo Bordin, giornalista
Michael Andrew Bordin, batterista statunitense
Roberto Bordin, calciatore
Giovanna Bordin, architetto

Pagine correlate
Bordini